Кубок португальської ліги 2008–2009 — 2-й розіграш Кубка португальської ліги (також відомий як Таша да Ліга). У змаганні брали участь 32 команди. Титул вперше здобула Бенфіка.

Календар

Перший раунд 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|2/9 серпня 2008

|}

Перший груповий раунд

Група А 

Результати

Група B 

Результати

Група C 

Результати

Група D 

Результати

Група E 

Результати

Група F 

Результати

Другий груповий раунд

Група А 

Результати

Група B 

Результати

Група C 

Результати

1/2 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|4 лютого 2009

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок португальської ліги на soccerway 
 Кубок португальської ліги на rsssf  

2008–2009
2008 у футболі
2009 у футболі
2008 у португальському спорті
2009 у португальському спорті